Изольда Леонидовна Головко (, Петроград, СССР — , Санкт-Петербург, Российская Федерация) — советский монтажёр фильмов.

Биография 
Родилась 29 ноября 1923 года в Петрограде.

Монтажёр киностудии «Ленфильм».

Член Союза кинематографистов СССР (Свердловское отделение).
Член Союза кинематографистов России.

Фильмография 

  — Чёрная чайка (Режиссёр-постановщик: Григорий Колтунов)
  — Каин XVIII (Режиссёр-постановщик: Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро)
  — Спящая красавица (фильм-балет) (Режиссёр-постановщик: Аполлинарий Дудко, Константин Сергеев)
  — Залп «Авроры» (Режиссёр-постановщик: Юрий Вышинский)
  — Катерина Измайлова (фильм-опера) (Режиссёр-постановщик: Михаил Шапиро)
  — Лебединое озеро (фильм-балет) (Режиссёр-постановщик: Аполлинарий Дудко, Константин Сергеев)
  — На пути в Берлин (Режиссёр-постановщик: Михаил Ершов)
  — Рядом с другом (художественно-документальный) (Режиссёр-постановщик: Александр Абрамов)
  — Барышня и хулиган (фильм-балет) (Режиссёр-постановщик: Аполлинарий Дудко)
  — Счастье Анны (Режиссёр-постановщик: Юрий Рогов)
  — Разрешите взлёт (Режиссёр-постановщик: Анатолий Вехотко, Наталия Трощенко)
  — Чёрные сухари (СССР/ГДР) (Режиссёр-постановщик: Герберт Раппапорт)
  — Гроссмейстер (Режиссёр-постановщик: Сергей Микаэлян)
  — Докер (Режиссёр-постановщик: Юрий Рогов)
  — О тех, кого помню и люблю (Режиссёр-постановщик: Анатолий Вехотко, Наталия Трощенко)
  — Цемент (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Александр Бланк, Сергей Линков)
  — Воздухоплаватель (Режиссёр-постановщик: Анатолий Вехотко, Наталия Трощенко)
  — Вдовы (Режиссёр-постановщик: Сергей Микаэлян)
  — Пока стоят горы (Режиссёр-постановщик: Вадим Михайлов)
  — Капроновая ёлочка (новелла в киноальманахе Завьяловские чудики) (Режиссёр-постановщик: Эрнест Ясан)
  — Трасса (СССР/ЧССР) (Режиссёр-постановщик: Анатолий Вехотко, Наталия Трощенко)
  — Человек, которому везло (Режиссёр-постановщик: Константин Ершов)
  — Прогулка, достойная мужчин (Режиссёр-постановщик: Анатолий Вехотко)
  — Трое в лодке, не считая собаки (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Наум Бирман)
  — Крик гагары (Режиссёр-постановщик: Сергей Линков)
  — Мы смерти смотрели в лицо (Режиссёр-постановщик: Наум Бирман)
  — Личной безопасности не гарантирую… (Режиссёр-постановщик: Анатолий Вехотко)
  — Влюблён по собственному желанию (Режиссёр-постановщик: Сергей Микаэлян)
  — Вольный ветер (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Ян Фрид)
  — Семь часов до гибели (Режиссёр-постановщик: Анатолий Вехотко)
  — Жил-был доктор… (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин)
  — Рейс 222 (Режиссёр-постановщик: Сергей Микаэлян)
  — Чужие здесь не ходят (Режиссёр-постановщик: Анатолий Вехотко, Роман Ершов)
  — Знаю только я (Режиссёр-постановщик: Карен Геворкян)
  — Плата за проезд (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин)
  — Сказка про влюблённого маляра (Режиссёр-постановщик: Надежда Кошеверова)
  — Соблазн (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин)
  — Крик о помощи (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Сергей Потепалов)
  — Меченые (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин)
  — На Иртыше (СССР/Франция) (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин)

Литература 
 .

Ссылки 
 

Персоналии:Ленфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза кинематографистов России